Het seizoen 2008/09 van de Nederlandse overgangsklasse hockey bij de dames had Push en Oranje Zwart als kampioenen. 

Na de onderlinge play-off ontmoetingen promoveerden de dames van Oranje Zwart naar de hoofdklasse 2009/10. Alliance, Helmond, Gooische en Overbos degradeerden rechtstreeks naar de eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Promotie/degradatie hoofdklasse

Hockey in 2008
Hockey in 2009
Overgangsklasse hockey